El término shunt se traduce en español como derivación y se emplea en diversos campos:

 Shunt en electrónica es un escape eléctrico por pérdida de aislamiento en los conductores.
 Shunt en arquitectura, designa un conducto de ventilación en baños, cocinas, etc.
 Shunt en medicina, es el paso de un líquido por un orificio o conducto, generalmente patológico.
 En mecánica, un motor shunt es un bobinado principal conectado en circuito.
 También resistencia Shunt. Normalmente para comprobar consumos de corriente eléctrica (amperímetro).

Si es un error de ortografía, shunt podría significar:

 Shuntō, una negociación laboral japonesa.
 Shunte, un distrito de la Provincia de Tocache, en el Perú.